Teufelsbett ist eine volkstümliche Bezeichnung für:

 Das Großsteingrab Stöckse bei Stöckse, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen. Auch als Großsteingrab am Giebichenstein bekannt.
 Das Großsteingrab Teufelssteine in Lüstringen, Osnabrück, Niedersachsen